

Accezioni comuni 
 Pavese – di pertinenza di Pavia

Geografia 
 Pavese – territorio della Lombardia
 Badia Pavese – comune della provincia di Pavia
 Canneto Pavese – comune della provincia di Pavia
 Montalto Pavese – comune della provincia di Pavia
 Monticelli Pavese – comune della provincia di Pavia

Persone 
 Pavese – cognome italiano
 Pavese (...-...) – trovatore italiano
 Cesare Pavese (1908-1950) – scrittore italiano
 Luigi Pavese (1897-1969) – attore e doppiatore italiano
 Nino Pavese (1904-1979) – attore e doppiatore italiano
 Paila Pavese (1942) – attrice e doppiatrice italiana

Altro  
 Dialetto pavese – dialetto parlato in Pavia e provincia
 Gran pavese – tipo di ornamento fatto di bandiere che le navi innalzano in caso di solennità
 Pavese – antica moneta coniata a Pavia nel Medioevo
 Pavese – scudo medievale
 Zuppa alla pavese – zuppa tipica di Pavia